Цинк:
 Цинк — химический элемент.
 Цинк — старинный музыкальный инструмент (время наибольшей популярности — XVII век)

Фамилия 
 Цинк, Кэй (урожд. Смит, 1961—2022) — канадская кёрлингистка.
 Цинк, Мелинда (род. 1982) — венгерская теннисистка.
 Цинк, Ольга Петровна (род. 1971) — российская актриса театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (2005).
 Цинк, Ондржей (род. 1990) — чешский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Цинк, Рудольф (род. 1931) — швейцарский композитор.
 Цинк, Рудольф (Мюнхен) (1910—1983) — композитор из Мюнхена.
 Цинк, Флориан (1838—1912) — польский художник, педагог.

В армии 

В армейском жаргоне цинком могут назвать:
 Патронная цинка (или патронный цинк) — герметично закрытая в заводских условиях металлическая коробка, в которой на военном складе хранятся патроны к стрелковому оружию. Изначально изготовлялась из цинка или, позднее, из оцинкованной или из неоцинкованной стали. К каждому патронному цинку прилагается нож для вскрытия (по типу консервного ножа, скорее даже килечный нож).
 Цинковый гроб — название герметично закрытого гроба из оцинкованной стали, предназначенного для транспортирования трупа на большие расстояния или для захоронения разлагающегося тела. Обычно в цинковый гроб помещается деревянный гроб с трупом, см. «Груз 200».